Encinillas es una población y cabecera municipal del municipio de Polotitlán, está ubicada al extremo norte del municipio, en linderos con el estado de Hidalgo.

Referencias 

Localidades del estado de México
Polotitlán